Поташи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Поташи — деревня в Горецком районе Могилёвской области.

Россия 
 Поташи — деревня в Гавровской волости Пыталовского района Псковской области.
 Поташи-1 — деревня в Линовской волости Пыталовского района Псковской области.
 Поташи-2 — урочище в Линовской волости Пыталовского района Псковской области.